(1948-), arbitre italien,
  (1954-1983), footballeur italien,
 Germán Pezzella (1991-), footballeur argentin,
 Giuseppe Pezzella (1997-), footballeur italien.

Patronyme italien